Vila Barbosa pode ser:
 Vila Barbosa, bairro paulistano localizado no distrito do Limão;
 Vila Barbosa, bairro paulistano localizado no distrito do São Miguel Paulista.

Desambiguação